Výraz Prinz Eugen může znamenat:

osobu
 Evžen Savojský (1663–1736) – rakouský vojevůdce
 Prinz Eugen Napoleon Nikolaus (1865–1947) – švédský princ a malíř

jiný význam
 SMS Prinz Eugen (1862) – rakousko-uherská obrněná loď z roku 1862
 SMS Prinz Eugen (1877) – rakousko-uherská obrněná loď z roku 1877
 SMS Prinz Eugen (dreadnought) – rakousko-uherský dreadnought z 1. světové války
 Prinz Eugen (křižník) – německý těžký křižník z 2. světové války
 7. dobrovolnická horská divize SS „Prinz Eugen“ – dobrovolnická divize Waffen SS

Rozcestníky - jméno